The Sting Companies, Nederlands modeconcern met onder meer winkelketen The Sting
 The Sting (1973), een Amerikaanse film uit 1973
 The Sting (1992), een film uit Hongkong uit 1992